Michael George McKay (n. 1965), cestista australiano
 Michael McKay (n. 1964), canottiere australiano
 Michael McKay, regista statunitense